Ле Гальенн () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ле Гальенн, Ева (1899—1991) — англо-американская актриса и сценарист.
 Ле Гальенн, Ричард (1866―1947) ― английский писатель и поэт.